Today We Are All Demons — альбом норвежской aggrotech группы Combichrist, вышедший в 2009 году.

Об альбоме 
Диск издан на CD, и в 2CD digipack edition, который включает в себя бонус диск с дополнительными треками похожего стиля, идущими друг за другом без перерывов. Энди Ла Плагуа поддержит выход диска мировым туром.

Версии 
 2009 Today We Are All Demons (Out of Line / Metropolis Records)
 2009 Today We Are All Demons 2-Disc Digipack (Out of Line)

Список композиций 
CD
 «No Afterparty» — 0:45
 «All Pain is Gone» — 4:57
 «Kickstart the Fight» — 5:02
 «I Want Your Blood» — 5:13
 «Can’t Change The Beat» — 4:26
 «Sent To Destroy» — 4:37
 «Spit (Happy Pig Whore Mom)» — 4:28
 «A New Form Of Silence» — 3:52
 «Scarred» — 4:26
 «The Kill V2» — 5:19
 «Get Out Of My Head» — 4:26
 «Today We Are All Demons» — 5:02
 «At The End Of It All» — 4:35
 «Hidden Track» — 5:55 (as a part of track 13)

CD2 (Digipack edition)
 «Tranquilized» — 5:12
 «Avenge» — 4:31
 «Carnival Of Terror» — 4:58
 «Till Death Do Us Party» — 4:24
 «Machine Love» — 7:21
 «427FE» — 8:41
 «Caliber:Death» — 5:06
 «Gore Baby, Gore» — 16:39

Примечания

Ссылки 
 http://www.combichrist.com/ - Официальный сайт Combichrist
 http://www.metropolis-records.com/ - Официальный сайт Metropolis Records
 http://www.outofline.de/ - Официальный сайт Out of Line
 http://www.vampirefreaks.com/Combichrist - Официальный сайт VampireFreaks
 Альбом Today We Are All Demons на All Music Guide

Aggrotech
Альбомы 2009 года
Альбомы Combichrist